Шарль Боссю (; 11 августа 1730 — 14 января 1814) — французский математик, один из Энциклопедистов. Академик Французской Академии наук с 1768 года, также почётный иностранный член академий в Берлине, Болонье и Санкт-Петербурге (с 1778 года).

Биография 

Шарль Боссю родился в Тартаре, Луара, в богатой семье. Окончил иезуитский колледж в Лионе, после чего посвятил себя научным исследованиям и принял участие в создании «Энциклопедии наук, искусств и ремёсел» Дени Дидро.

Благодаря дружбе с Шарлем Камю был в 1752 году назначен профессором в Королевской инженерной школе в Мезьере, а затем сменил его на должности экзаменатора студентов Технического университета и переехал в Париж.

В 1768 году был принят в число членов Французской академии.

Во время Великой Французской революции он потерял эту должность, но при Империи был на ней восстановлен с помощью Гаспара Монжа, его бывшего ученика в Мезьере, и работал до 1808 года. Он также был генеральным инспектором гидравлических машин и королевских зданий и королевским профессором гидродинамики.

В 1775—1777 годах проводил известные опыты на прудах Военной академии, поставив целью определить сопротивление, противостоящее движению водных судов.

В составе государственной комиссии работал над проектом канала между реками Сена и Луара, который был воплощён в жизнь как Канал Ниверне уже после его смерти, в 1841 году.

Шарль Боссю написал также ряд трудов по математике и гидродинамике.

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Математики Франции
Математики по алфавиту
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Французской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Составители французской Энциклопедии (1751—1772)